Maja Anna Linnéa Dahlqvist (ur. 15 kwietnia 1994 w Falun) – szwedzka biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka igrzysk olimpijskich i czterokrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała na przełomie stycznia i lutego 2014 roku, podczas mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme. Wystartowała w czterech konkurencjach. W ostatniej konkurencji mistrzostw jaką był bieg sztafetowy 4×3,3 km zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorów. Na rizgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Râșnovie wywalczyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. Wynik ten powtórzyła podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Soldier Hollow w 2017 roku.

29 listopada 2014 roku zadebiutowała w pucharze świata. W eliminacjach sprintu rozgrywanego techniką klasyczną w fińskiej Ruce zajęła 49. miejsce. Pierwsze punkty w pucharze świata zdobyła 14 grudnia 2014 roku, zajmując 26. miejsce w sprincie rozgrywanym stylem dowolnym w szwajcarskim Davos. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanęła 13 stycznia 2018 roku w Dreźnie, kończąc rywalizację w sprincie stylem dowolnym na trzeciej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła swą rodaczkę - Hannę Falk i Sophie Caldwell z USA. W sezonie 2018/2019 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji sprintu.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku zdobyła srebrny medal w sprincie stylem dowolnym. Na podium rozdzielił kolejną Szwedkę, Jonnę Sundling i Jessicę Diggins z USA. Wspólnie z Sundling zdobyła też srebrny medal w sprincie drużynowym stylem klasycznym. Ponadto razem z Sundling, Ebbą Andersson i Fridą Karlsson wywalczyła brązowy medal w sztafecie.

Podczas mistrzostw świata w Seefeld w 2019 roku razem ze Stiną Nilsson zdobyła złoty medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Oberstdorfie powtórzyła ten wynik, tym razem startując razem z Jonną Sundling.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Falun
Urodzeni w 1994